Bandera negra puede referirse a:

Banderas 
Bandera Negra Catalana, bandera independentista catalana (España).
Bandera de la Yihad, bandera del islam.
Bandera negra del anarquismo.
Bandera negra de las carreras de automovilismo y motociclismo.
Bandera pirata.

Otros usos 
Bandera Negra, grupo armado catalanista de principios del siglo XX (España).
Bandera Negra (álbum), álbum de la banda Mägo de Oz.
Bandera negra, película de 1986 dirigida por Pedro Olea.
Bandera negra, programa de Radio 3 sobre hardcore punk (España).
Black Flag (Bandera Negra), grupo de punk rock de Estados Unidos.
Black Flag (Bandera Negra), periódico anarquista del Reino Unido.